Hrvatska:
 NK Iskra Janjina
 NK Iskra Vinež

BiH:
 NK Iskra Bugojno
 NK Iskra Sarajevo
 NK Iskra Bregava Stolac